Чмелик — українське прізвище.

Відомі носії 

 Чмелик Роман Петрович — кандидат наук, директор Львівського історичного музею з червня 2016 року.
 Чмелик Степан — командир 4-тої Золочівської бригади УГА.